Le qualificazioni del singolare  del BNP Paribas Masters 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Sam Querrey (Qualificato)
  Steve Johnson (primo turno)
  Jack Sock (Qualificato)
  Jan-Lennard Struff (primo turno)
  Gilles Müller (ultimo turno)
  Andreas Seppi (primo turno)

 Denis Istomin (Qualificato)
 Bernard Tomić (ultimo turno)
 Jarkko Nieminen (ultimo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (ultimo turno)
 Federico Delbonis (ultimo turno)
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Qualificati 

  Sam Querrey 
  Lucas Pouille
  Jack Sock 

 Donald Young
 Denis Istomin 
<li> Kenny de Schepper

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni
 

BNP Paribas Masters 2014
ATP World Tour 2014